Macuto puede designar:

  macuto como morral;
  macuto como cesto de paja o caña trenzada;
 la localidad venezolana de Macuto.